Ел Малакате има више значења:

 Ел Малакате (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Малакате (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Малакате (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Малакате, Сан Исидро (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Малакате (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Малакате (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Малакате (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Малакате (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Малакате (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Малакате (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Малакате, Ел Бордо дел Малакате (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Малакате (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Малакате (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Малакате (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Малакате (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику